Lepidodermella är ett släkte av bukhårsdjur. Lepidodermella ingår i familjen Chaetonotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Lepidodermella